Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1998 spelades den 12 juli 1998 på arenan Stade de France i Saint-Denis för att kora turneringssegrare. Frankrike besegrade Brasilien med slutsiffrorna 0–3. Brasilien avancerade till finalmatchen som regerande världsmästare efter sin vinst i VM 1994. Frankrike hade tidigare aldrig vunnit ett VM och haft två tredjeplaceringar som bästa resultat.

Vägen till finalen

Matchen 

Final
Sportevenemang i Frankrike
Relationer mellan Brasilien och Frankrike